Klausbrunnen steht für:
 Klausbrunnen (Kallmuth), Nordrhein-Westfalen
 Klausbrunnen (Lenzburg), Schweiz